Ведия () — город в Аргентине в провинции Буэнос-Айрес. Административный центр муниципалитета Леандро-Нисефоро-Алем.

Расположен в северо-западной части провинции Буэнос-Айрес.

Основан в 1885 году Хоакином Кинтеросом.

Назван в честь аргентинского военачальника Хулио де Ведия (Julio de Vedia, 1826—1892).

Ссылки 
 Partido de Leandro N. Alem
 Vedia

Города провинции Буэнос-Айрес
Населённые пункты, основанные в 1885 году